Михриба́н Пола́т (; ) — турецкая кёрлингистка.

В составе женской сборной Турции участник двух  (лучший результат — седьмое место в ). В составе юниорской женской сборной Турции участник двух  (лучший результат — восьмое место в ) и Зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2017 (стали серебряными призёрами).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции